Сущенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Сущенко, Алексей Александрович (1924—1991) — полный кавалер ордена Славы.
 Сущенко, Евгений Алексеевич (1912—2004) — российский тромбонист, заслуженный артист РСФСР.
 Сущенко, Елизавета Валерьевна (род. 1985) — российская виолончелистка и дирижёр.
 Сущенко, Роман Владимирович (род. 1969) — украинский журналист, специальный корреспондент Национального информагентства «Укринформ», арестованный в РФ по подозрению в шпионаже.

Примечания